Sandhamn peut désigner :
 Sandhamn, localité du comté de Stockholm en Suède ;
 Sandhamn, localité du comté de Halland en Suède ;
 Sandhamn, village de la commune de Karlskrona, dans le comté de Blekinge, dans le sud-est de la Suède.

Voir aussi 
 Meurtres à Sandhamn